Пастушко́вые  — многочисленное семейство мелких и среднего размера птиц из отряда журавлеобразных.

Общая характеристика 
Размер и вес варьирует от 12—13 см и 40 г у белокрылого погоныша (Coturnicops exquisitus) до 59—63 см и 2—3,2 кг у гигантской лысухи (Fulica gigantea) и такахе (Porphyrio mantelli).

Почти все птицы этого семейства живут вблизи водоёмов и на заболоченных территориях; среди исключений можно назвать коростеля, который гнездится на лугах, пашнях и в других открытых ландшафтах.

Типичные представители этого семейства селятся среди густой растительности нижнего яруса по берегам озёр и рек или на болотах. Немногие сравнительно примитивные виды обитают во влажных тропических лесах. В частности, из любимых мест обитания можно выделить заросли тростника, осоки или камыша. В целом птицы этого семейства ведут довольно скрытный, часто ночной или сумеречный образ жизни, избегают открытых пространств и их трудно увидеть.

Большинство видов быстро и уверенно бегают по мягкой, топкой почве благодаря своим сильным лапам с длинными пальцами, уменьшающими нагрузку на землю. У лысух на лапах имеются фестончатые плавательные лопасти по бокам пальцев, что говорит о её преимущественно водном образе жизни. Крылья у пастушковых, как правило, короткие и закруглённые; птицы летают редко, но при необходимости способны преодолеть значительное расстояние. Виды, живущие на островах, часто перестают летать вообще, и по этой причине в настоящее время многие из них вымерли, так как были неспособны защититься от наземных врагов, таких как кошки, крысы и свиньи.

Как правило, тело пастушковых немного приплюснуто с боков — это, а также более гибкий по сравнению с другими птицами позвоночник позволяет им лучше лавировать в зарослях тростника или другой густой прибрежной растительности. Хвосты у всех видов птиц короткие и мягкие, обычно приподняты вверх, почти у всех из них имеется белое подхвостье. На лбу часто можно увидеть белый, оранжевый или красный щиток, который предохраняет голову птицы от травм. Оперение мягкое и рыхлое; линька происходит дважды в год — во время полной послебрачной временно утрачивается способность к полёту. Половой диморфизм (видимые различия между полами) у большинства (за исключением четырёх) видов не выражен, за исключением того, что самцы немного крупнее самок. Характерной чертой семейства является равномерное подёргивание хвостом и покачивание головой при ходьбе и во время плавания.

Ночная активность и ограниченная видимость в условиях зарослей привела к тому, что у этих птиц хорошо развито голосовое общение между собой. Это довольно шумные птицы, их разнообразное и не всегда благозвучное пение хорошо слышно за пределами мест обитания. Пастушковые — всеядные птицы, питаются как растительной, так и животной пищей, иногда охотятся за другими птицами и их яйцами, рептилиями, земноводными, рыбой и мелкими грызунами. В целом для мелких видов характерен животный корм, а для крупных растительный, хотя бывают и исключения.

Птенцы пастушковых — выводкового или полувыводкового типа, вылупившись, они долго в гнезде не задерживаются. Через день или два, а у крупных видов через 3-4 дня самка начинает выводить птенцов на прогулку, каждый раз возвращаясь обратно. Поначалу за птенцами ухаживает только мать, а отец занимается добычей пропитания. Впоследствии оба родителя участвуют в выводке птенцов.

Распространение 
Пастушковые распространены во всём мире, отсутствуя только в арктических и субарктических регионах, Антарктиде и крупных пустынях. Наиболее биоразнообразие наблюдается в тропиках и субтропиках, в таёжной зоне северного полушария и на субарктических островах замечено лишь несколько видов. Отличительной особенностью пастушковых является их способность проникать даже на самые отдалённые острова при том, что летают они редко и плохо.

На территории России пастушковые представлены 14 видами из 9 родов, 11 из которых гнездятся. Имеются сообщения о единичных залётах с территории Северной Америки каролинского погоныша (Porzana carolina). Случаи гнездования рогатой камышницы (Gallicrex cinerea) и белогрудого погоныша считаются пока недоказанными. В Красную книгу России включены виды рогатая камышница, султанка (Porphyrio porphyrio) и красноногий погоныш (Porzana fusca).

Классификация 

В семействе пастушковых (Rallidae) 34 современных рода и ещё 6 вымерших за последние 4 века:

Подсемейство Himantornithinae 
 Род

Подсемейство Rallinae 

 Род  (9 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 

 Род 
 
 
 

 Род 
 
 Род  (8 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род  (3 вида)
 
 
 
 Род 
 
 Род  (10 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род  (2 вида)
 
  
 Род  (14 видов)
 
 
 Ямбару-куина, или окинавский пастушок (Gallirallus okinawae)
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Род  (9 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род  (3 вида) (иногда включены в род Rallus)
 
 
 
 Род  (1 живущий вид) (1 недавно вымерший)
 
 ? (вымерший)
 Род  (иногда включён в род Crex)
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род

Подсемейство Gallinulinae 

 Род  (7 живущих видов) (1 возможно недавно вымер)

 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род  (3 вида)
 
 
 
 Род  (9 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род  (18 живущих видов) (5 недавно вымерли)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 Род 
 
 Род 
 
 Род  (2 вида)
 
 
 Род  (3 вида)
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
 Род  (5 живущих видов) (4 недавно вымерли)
 
 
  (ранее Porphyrula alleni)
  (ранее Porphyrula martinica)
  (ранее Porphyrula flavirostris)
  
  
  
  
 Род  (9 живущих видов) (1-3 возможно, недавно вымерли; вкл. Pareudiastes и Edithornis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род  (11 живущих видов) (1 недавно вымерший)

Вымершие роды 
  Род Cabalus
  Чатемский пастушок (Cabalus modestus)
  Род Aphanapteryx
  Рыжий маврикийский пастушок (Aphanapteryx bonasia)
  Род Erythromachus (ранее был включён в род Aphanapteryx)
  Пастушок Легата (Erythromachus leguati)
  Род Mundia (ранее был включён в род Atlantisia)
  Вознесенский пастушок (Mundia elpenor)
  Род Aphanocrex (ранее был включён в род Atlantisia)
  Святоеленский пастушок (Aphanocrex podarces)
  Род Diaphorapteryx
  Diaphorapteryx hawkinsi

См. также 
 Hypotaenidia

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пастушковые на сайте water-birds.narod.ru
 Пастушковые на сайте bird.geoman.ru

 
Семейства птиц